Мэттью Энтони «Мэтт» Дербишир (; род. 14 апреля 1986, Грейт-Харвуд, Ланкашир, Англия) — английский футболист, нападающий клуба «Брэдфорд Сити». Пять лет отыграл за «Блэкберн Роверс», обладатель Кубка Интертото, Кубка Греции, Кубка Английской лиги и чемпион Греции.

Клубная карьера

Ранние годы 
Дербишир родился в Грейт-Харвуде, Ланкашир и учился в школе Девы Марии и Святителя Иоанна в Блэкберне. Он начал играть в футбол в «Дарвене», пока не перешёл в «Грейт-Харвуд Таун» в 2002 году. Свой первый гол за первую команду клуба он забил в 16 лет, в октябре 2002 года, и к тому времени, когда оставил клуб в ноябре 2003 года, забил 21 гол в Северо-западной лиге, 18 — в последних девяти матчах.

«Блэкберн Роверс» 
Дербишир присоединился к «Блэкберн Роверс» в ноябре 2003 года на £ 20 000, став самой дорогой продажей в истории «Грейт-Харвуд». В «Блэкберне» он в детстве был болбоем (подавал мячи во время матчей) и отверг приглашение «Манчестер Юнайтед», так как считал, что сможет раскрыть свои лучшие качества именно в родном клубе.

Сначала Дербишир был отправлен в аренду в «Плимут Аргайл», но не смог забить ни одного мяча в 13 играх, в результате чего тренер Марк Хьюз отозвал игрока из аренды. Затем он присоединился к «Рексему» на три месяца сезона, где смог себя проявить и забил 10 голов в 16 матчах.

За главную команду «Блэкберна» Дербишир забил свой первый мяч в победной 3:0 игре против «Уиган Атлетик» 1 января 2007 года, а затем помог своей команде разгромить 4:1 «Эвертон» в Кубке Англии 7 января. Впервые в основе в том сезоне он вышел против «Арсенала» 13 января, а следом забил свой третий гол в четырёх матчах в поединке против «Манчестер Сити».

Дербишир продолжил впечатлять своей игрой на следующей неделе, забив дважды в Кубке Англии против «Лутон Тауна», а следом забил «Манчестер Юнайтед», воспользовавшись ошибкой Майкла Каррика, но «Блэкберн Роверс» проиграл тот матч 1:4.

Дербишир закончил свой первый сезон в Премьер-лиге с 9 голами во всех соревнованиях, 14 матчами в стартовом составе и 16 выходами на замену. В сезоне 2007/08 Дербишир забил в первом матче сезона против «Мидлсбро», выйдя на замену и принеся своей команде победу 2:1.

1 марта 2008 года он забил на последних минутах «Ньюкасл Юнайтед», а 20 сентября принёс победу в матче против «Фулхэма», получив передачу от Роке Санта-Круса.

«Олимпиакос» 
28 января 2009 года Дербишир переехал в «Олимпиакос» в аренду до конца сезона 2008/09. За новый клуб он дебютировал, выйдя на замену в первом матче Кубка Греции против ПАОКа. В ответном матче Дербишир забил гол в дополнительное время, обеспечив клуб проход в полуфинал.

В чемпионате Греции Дербишир дебютировал 14 февраля 2009 года в победном мачте 2:1 против «Ариса», заменив на 80 минуте Диого. 15 марта 2009 года он забил свой первый гол в матче 5:0 против «Ираклиса», первым касанием мяча, выйдя на замену Лусиано Галлетти на 81-й минуте, а 5 минут спустя забил ещё раз. На следующей неделе он начал матч против «Паниониоса» в стартовом составе и отыграл весь матч.

2 мая 2009 года Дербишир сыграл ключевую роль в финале Кубка Греции против АЕКа. «Олимпиакос» проигрывал 0:2, когда Дербишир вышел в перерыве на замену. Три минуты спустя после выхода Дербишира «Олимпиакос» забил, а вскоре сравнял счёт. В добавленное время АЕК, казалось бы, забил победный гол. Однако на 6-й добавленной минуте Дербишир сравнял счёт, получив сотрясение мозга в том голевом моменте. «Олимпиакос» выиграл матч 15:14 по пенальти, и Дербишир был признан игроком матча. 18 июня 2009 года «Блэкберн» и «Олимпиакос» договорились о полноценном трансфере Дербишира. Он подписал контракт на четыре года 23 июня 2009 года. Плата за трансфер, как сообщалось, составила £ 3 млн.

21 марта 2010 года Дербишир забил победный гол в матче против «Панатинаикоса» и был прозван болельщиками «английским убийцей».

В августе 2010 года новый тренер команды Эрнесто Вальверде заявил Дербиширу, что он не входит в его планы на сезон 2010/11, так что должен искать себе новую команду. Дербишир вернулся в Англию и подписал контракт с «Бирмингем Сити» 16 августа 2010 года на правах аренды с возможностью сделки. Он дебютировал в матче против бывшего клуба «Блэкберн Роверс» 21 августа, заменив во втором тайме новичка Жигича, а свой первый гол за клуб он забил пять дней спустя в победном 3:2 матче Кубке лиги с «Рочдейлом». В январе 2011 года Дербишир дебютировал Премьер-лиге за «Бирмингем», выйдя на замену против «Блэкпула», а затем он забил дважды в победной 4:1 игре против «Миллуолла» в третьем раунде Кубка Англии. Дербишир так и не стал игроком основы и покинул «Бирмингем» в конце сезона после его вылета из Премьер-лиги.

«Ноттингем Форест» 
До начала сезона 2011/12 «Олимпиакос» сообщил Дербиширу, что он свободен в поисках новой команды. 10 августа 2011 года он подписал трёхлетний контракт с клубом Чемпионшипа «Ноттингем Форест». После подписания контракта Дербишир заявил о важности для его карьеры регулярных появлений в основном составе. В «Форесте» он возобновил сотрудничество с помощником тренера Робом Келли, который был его тренером, когда тот начинал в «Блэкберн Роверс». Дербишир дебютировал за новый клуб 16 августа в победном 1:0 матче против «Донкастер Роверс». Свой первый и единственный гол в сезоне 2011/12 он забил в выездном матче против «Саутгемптона».

14 сентября 2012 года Дербишир на правах аренды отправился за игровой практикой в клуб Лиги 1 «Олдем Атлетик». Он забил в своём дебютном матче против «Ноттс Каунти», закончившемся вничью 2:2. Дербишир снова забил в следующем матче, добыв «Олдем» очко 1:1 в матче со «Сканторпом». Третий гол за «Олдем» Дербишир забил в выездной победной игре (2:0) против «Кру Александра». Дербишир сообщил о своём желании остаться в «Олдеме». Он снова забил в победном 2:0 мачте против «Лейтон Ориент», однако гол вышел скандальным: менеджер «Лейтон Ориент» Рассел Слейд обвинил Дербишира в «гандбольных привычках», однако судья не заметил игры рукой. Тренер «Олдема» Пол Диков также заявил о своём желании сохранить Дербишира в клубе. Однако 29 октября Диков подтвердил, что аренда Дербишира будет продлена до 15 декабря.

Дальнейшая карьера 
30 мая 2014 года Дербишир подписал двухлетний контракт с вышедшим в Чемпионшип клубом «Ротерем Юнайтед». В июне 2016 года Дербишир перешёл в кипрский клуб «Омония».

4 августа 2020 года Дербишир подписал двухлетний контракт с новичком австралийской Эй-лиги клубом «Макартур».

Международная карьера 
1 февраля 2007 года Дербишир был призван в сборную Англии до 21 года её новым менеджером Стюартом Пирсом, на матч против Испании 6 февраля. Однако 3 февраля, играя за «Блэкберн» против «Шеффилд Юнайтед», он получил травму, и матч сборной пропустил.

24 марта Дербишир дебютировал за Англию-21 в матче против Италии на новом стадионе «Уэмбли». Он забил третий гол Англии в захватывающем поединке, завершившимся 3:3. По ходу группового этапа чемпионата Европы по футболу до 21 года в 2007 году Дербишир забил скандальный мяч в ворота команды Сербии: он не выбил мяч, когда сербский защитник Слободан Райкович получил травму, а атаковал ворота и забил гол. В свою защиту Дербишир утверждал, что он не видел травмированного игрока. Он принял участие в эпическом полуфинале против хозяев турнира сборной Нидерландов: он забил свой первый пенальти, но смазал второй, и англичане проиграли 12:13 в серии. 28 марта 2009 года Дербишир отыграл второй тайм в матче 5:0 против Норвегии, забив два гола.

Личная жизнь 
Дербишир женат на Мелиссе Норман, ирландке, у них три сына — близнецы Брейдин и Каллум и младший Киллиан.

Достижения 
 «Блэкберн Роверс»
 Кубок Интертото: 2007

 «Олимпиакос»
 Чемпионат Греции: 2008/09
 Кубок Греции: 2008/09

 «Бирмингем Сити»
 Кубок Английской лиги: 2010/11

Примечания

Ссылки 
 
 
 
 Interview with Matt Derbyshire at Olympiakos

Футболисты Англии
Игроки сборной Англии по футболу (до 21 года)
Игроки ФК «Блэкберн Роверс»
Игроки ФК «Плимут Аргайл»
Игроки ФК «Рексем»
Игроки ФК «Олимпиакос» Пирей
Игроки ФК «Бирмингем Сити»
Игроки ФК «Ноттингем Форест»
Игроки ФК «Олдем Атлетик»
Игроки ФК «Блэкпул»
Игроки ФК «Ротерем Юнайтед»
Игроки ФК «Омония» Никосия
Игроки ФК «Макартур»
Игроки ФК АЕК Ларнака
Игроки ФК «Норт-Ист Юнайтед»
Игроки ФК «Брэдфорд Сити»